Halieis (en grec antic Ἁλιεῖς) era el nom d'un poble de pescadors de la costa d'Hermionis. El seu dom derivava de άλιεία ('halieia', pesca), segons diu Estrabó. Els halieis van fundar una ciutat anomenada també Halieis, on els habitants de Tirint i els d'Hermió es van refugiar quan van ser expulsats de les seves ciutats pels argius.

Cap al segle VII aC l'espartà Aneristos, fill d'Espèrties, va ocupar la ciutat i la va sotmetre a Esparta. Els atenencs van assolar algunes vegades a finals del segle V i principis del IV aC tot el districte, segons Tucídides i Diodor de Sicília. Al final de la guerra del Peloponès la ciutat d'Halieis va ser reconeguda independent, segons afirma Xenofont.

El país dels halieis és anomenat Halias (ἡ Ἁλιάς) per Tucídides, que anomena Halieis (Ἁλιεῖς) al poble i a la ciutat. Escílax de Carianda esmenta el port dHàlia (Ἁλία) a la boca del golf Argòlic. El poeta Cal·límac parla del mateix port i li dona el nom dAlicos (Ἄλυκος), i Pausànias l'anomena Halike (Ἁλίκη), i diu que al seu temps ja no estava habitada.

A la península de Kranídhi, la comissió francesa que va estudiar les antigues ciutats va trobar les restes de dos establiments, un al sud a uns 5 km d'Hermió i del cap Musádki, i l'altra al sud-oest, a la badia de Kheli o Bizáti; se suposa que el primer seria el port d'Hàlia o Halice, suposició rebutjada per alguns erudits que situen el port a l'actual Cheli; el segon seria l'antiga Mases.

Referències 

Ciutats de l'Argòlida